«Дзержинская» — название некоторых действующих, а также недействующих железнодорожных платформ.

Все данные платформы названы в честь советского государственного деятеля Ф. Э.  Дзержинского.

 Дзержинская — платформа в Москве, на недействующей линии Бескудниково — Лосиноостровская.
 Дзержинская — недействующая платформа в г. Дзержинский на линии Панки — Дзержинская.
 Дзержинская — действующая платформа в Перми, на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II.